Slovo patro má několik významů: 

 Podlaží – jedna z vertikálních úrovní budovy
 Patro (les) – botanický, lesnický a ekologický pojem, vyjadřuje vertikální členění vegetace
 Patro (ústa) – jedna z vnitřních částí úst
 Patro (nábytek) – prostor na spaní umísťovaný zpravidla ke stropu místnosti

v kultuře
 Patro smrti – americký film z roku 2006
 Temné patro – finský film z roku 2008
 Třetí patro – český televizní seriál z roku 1985
 Dům o tisíci patrech – kniha z roku 1929, románový přepis horečnatých vizí vojáka nakaženého tyfem od Jana Weisse

Externí odkazy